Эрвис Крайя (, ) — албанский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 2001 году выступлениями за команду клуба «Беселидья», в которой провёл два сезона. Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Влазния», к составу которого присоединился в июле 2003 года. Сыграл за команду из Шкодера следующие два сезона своей игровой карьеры.

В 2005 году заключил контракт с клубом «Беса», в составе которого провёл следующие полтора года своей игровой карьеры. Большинство времени, проведённого в составе «Бесы», был основным игроком защиты команды.

В начале 2007 года футболист перешёл в греческий «Ираклис», где так и не смог закрепиться, через что уже в июле того же года вернулся в «Бесу», но сыграв только 2 матча в Кубке УЕФА, в августе снова стал игроком «Влазнии».

В начале 2008 года перешёл в ужгородское «Закарпатье». В Премьер-лиге дебютировал 8 марта 2008 года в матче против киевского «Арсенала» (0:0), отыграв весь матч. До конца сезона албанец сыграл в 9 матчах чемпионата и забил 1 гол, но по его итогам команда заняла последнее место и вылетела в первую лигу. Несмотря на это Эрвис продолжил выступления за ужгородский клуб и сыграл до конца года ещё в 14 матчах и забил 2 гола.

В начале 2009 года вернулся на родину, где стал выступать за клубы «Беса», «Скендербеу», «Влазния», «Теута» и «Динамо» (Тирана). К составу клуба «Влазния» снова присоединился в начале 2012 года. С тех пор успел сыграть за команду из Шкодера 32 матча в национальном чемпионате.

Выступления за сборные 
В 2001 году дебютировал в составе юношеской сборной Албании и принял участие в 5 играх на юношеском уровне. В течение 2004-2005 годов привлекался к составу молодёжной сборной Албании. На молодёжном уровне сыграл в 4 официальных матчах.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте www.footballdatabase.eu
 
 
 Профиль футболиста на сайте FootballFacts.ru
 Статистика выступлений игрока на сайте allplayers.in.ua

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу (до 21 года)
Родившиеся в Шкодере
Игроки ФК «Ираклис»
Игроки ФК «Беса» Кавая
Игроки ФК «Влазния»
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Динамо» Тирана
Игроки ФК «Скендербеу»
Игроки ФК «Теута»